

Codici 
 BOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Borroloola (Northern Territory) (Australia)
 box – codice ISO 639-3 della lingua buamu

Musica 
 Box – album dei Chrome del 1983
Box – album dei Ministry del 1993
Box – album dei Guided by Voices del 1995

Persone
John Box – scenografo britannico
Mick Box – chitarrista britannico
Steve Box – regista, animatore e sceneggiatore britannico

Sport 
 Box – nell'automobilismo e nel motociclismo, locali di un circuito adibiti a officine e autorimesse per le scuderie in gara
 Box – nel baseball, spazio riservato al battitore
 Box – forma comune ma erronea di boxe (pugilato)

Altro 
 Box – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nell'Oklahoma
 Box – villaggio e un distretto civile nella regione Wiltshire, nel Regno Unito
 Box – sinonimo di riquadro, contenitore
 Box – luogo adibito alla rimessa di automezzi, garage
 Box – luogo adibito al ricovero di un cavallo in scuderia
 Box junction – segnaletica orizzontale realizzata nelle intersezioni stradali
 Box per bambini – specie di tappeto recintato adibito al gioco di bambini in tenera età
 Box – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Box – servizio di archiviazione online

Altri progetti